Sørup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Sørup (Buderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Buderup Sogn, Rebild Kommune
 Sørup (Grønholt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grønholt Sogn, Fredensborg Kommune
 Sørup (Guldborgsund Kommune-Eskilstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Eskilstrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sørup (Guldborgsund Kommune-Vester Ulslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Ulslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sørup (Måløv Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Måløv Sogn, Ballerup Kommune
 Sørup (Svendborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sørup Sogn, Svendborg Kommune
 Sørup (Toksværd Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Toksværd Sogn, Næstved Kommune
 Sørup (Tårs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårs Sogn, Hjørring Kommune
 Sørup (Vetterslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Vetterslev Sogn, Ringsted Kommune
 Sørup (Østofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Østofte Sogn, Lolland Kommune

 Sørup (Slesvig) – en kommune i Slesvig-Holsten
 Sørup Kirkedistrikt – et sogn i Rebild Provsti, Aalborg Stift